Imię i nazwisko María Betancourt nosiły lub noszą m.in.:
 María Cristina Betancourt (ur. 1947) – kubańska lekkoatletka, dyskobolka, olimpijka z 1976 i 1980
 María Betancourt  (ur. 1994) – wenezuelska skoczkini do wody